Karekin ist ein männlicher armenischer Vorname.

Namensträger 
 Karekin I. (Katholikos von Kilikien) (1867–1952), Katholikos von Kilikien
 Karekin I. Khachadourian, Patriarch von Konstantinopel 
 Karekin II. Kazanjian (1927–1998), Patriarch von Konstantinopel
 Karekin II. Nersissian (* 1951), Katholikos in Etschmiadsin
 Karekin Deveciyan (1867/1868–1964), armenisch-türkischer Zoologe
 Karekin Sarkissian (1932–1999), Katholikos von Kilikien („Karekin II.“) und Katholikos in Etschmiadsin („Karekin I.“)

Männlicher Vorname